Місячна веселка — оптичне явище в атмосфері.
 Місячна веселка (роман) — науково-фантастичний роман російського письменника Сергія Павлова.
 Місячна веселка (фільм) — радянський науково-фантастичний фільм 1983 року.
 Місячна веселка (премія) — російська літературна премія в галузі наукової фантастики.

Багатозначні терміни